Kruszewo ist Name folgender polnischer Dörfer:
 Kruszewo (Biała Piska), bis 1938 Krussewen, 1938 bis 1945 Erztal, Kreis Johannisburg, Ostpreußen, Dorf in der Woiwodschaft Ermland-Masuren, Gemeinde Biała Piska
 Kruszewo (Ujście) in der Woiwodschaft Großpolen, Gemeinde Ujście
 Kruszewo (Goworowo) in der Woiwodschaft Masowien, Gemeinde Goworowo
 Kruszewo (Żuromin) in der Woiwodschaft Masowien, Gemeinde Żuromin
 Kruszewo (Choroszcz) in der Woiwodschaft Podlachien, Gemeinde Choroszcz
 Kruszewo-Brodowo in der Woiwodschaft Podlachien, Gemeinde Sokoły
 Kruszewo-Głąby in selbiger Gemeinde
 Kruszewo-Wypychy in selbiger Gemeinde